Csehország
 Adamov, település a Blanskói járásban
 Adamov, település a České Budějovice-i járásban
 Adamov, település a Kutná Hora-i járásban